Улица Ленина (бел: Вуліца Леніна) в Ленинском районе Бреста, в историческом центре города.

История 
Застраивался с конца 1830-х годов. В 1856 году здесь был построен католический кафедральный собор в стиле позднего классицизма .

В начале XX века улица называлась Бульварным проспектом, с 1913 до 1921 годы — Романовским проспектом .

До 1915 года застраивалась в основном левая (восточная) сторона улицы. Правая сторона улицы занимали земли, принадлежавшие Брестской крепости. На границе между городом и крепостью в 1930-е года было установлено несколько межевых знаков. Но до наших дней сохранился только один, расположенный на пересечении современных улиц Ленина и Гоголя. В 1958 году на этом знаке была установлена мраморная доска с памятным текстом: « Сей столбъ границей служилъ между землями города и крепости с 1836 г. по 1915 г». "  .

Во время Первой мировой войны большинство построек была сожжена и разрушена .

Во времена Польской республики носила название Люблинской уний, в честь акта об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Речи Посполитую, утвержденного 1 июля 1569 года на Люблинском сейме .

В 1939 году переименован в проспект 17 Сентября (бел: праспект 17 Верасня), в день, когда в 1939 году советские войска перешли границу с Польшей и практически без боёв заняли Западную Беларусь  .

Во время немецко-фашистской оккупации улица на короткое время была названа в честь Адольфа Гитлера, но вскоре её переименована в Немецкую улицу ( )  .

После освобождения города улице было возвращено прежнее название — 17 сентября. В 1948 году была переименована в улицу Ленина. После Великой Отечественной войны образовалась площадь Ленина .

В 1984 году улица была реконструирована и благоустроена .

Расположение 
До пересечения с ул. Гоголя ориентирована с северо—запада на юго—восток, затем с севера на юг. Находится между параллельными им улицами Карла Маркса и Коммунистическая. Является продолжением улицы Брестских Дивизий, начинается от путепровода над железнодорожными путями, пересекает улицу Героев обороны Брестской крепости, на пересечении которой находится двухуровневая развязка, с северо—востока она примыкает к улице Мицкевича, с юго —запада улице Леваневского, затем пересекает площадь Ленина, с юго—запада улица Белова с запада и пересекает улицу Гоголя. После пересечения с улицей Гоголя меняет направление, с востока улица примыкает к улице Буденного, а с запада к пешеходной части Театральной улицы, далее с востока примыкает к улице Дзержинского, с запада — улица Воровского, пересекает проспект Машерова и заканчивается на пересечении с улицей Интернациональной у Брестского речного порта. Протяженность улицы составляет около 2,1 км.

Застройка 
Сохранились здание казармы (ныне жилой дом) и два двухэтажных особняка (в одном из которых находится музей «Спасенные сокровища искусства»), построенные по проекту архитектора Юлиана Лисецкого в 1920-е  .

Нечётная сторона 

 № 7 — Управление КГБ по Брестской области — Историко-культурная ценность Беларуси, код 113Г000013

 №9 — здание банка ( 1926, архитектор Станислав Филасевич ). Трехэтажное здание с высоким цокольным этажом, состоящее из двух взаимно перпендикулярных крыльев, соединенных объемом в виде ротонды с доминирующим над всем зданием сферическим куполом — Историко-культурная ценность Беларуси, код 113Г000013

 № 11 — здание Брестского облисполкома ( 1938 г. ). Построен из кирпича как воеводское управление. Первоначально это был четырехэтажный объем прямоугольной формы с центральными ризалитами, выступающими из главного и дворового фасадов. В 1960 году пристроили четырехэтажный флигель, что придало в плане Г-образную форму — Историко-культурная ценность Беларуси, код 113Г000013

 № 13 — Администрация Ленинского района г. Бреста — Историко-культурная ценность Беларуси, код 113Г000013

 № 15 — Брестская городская больница — Историко-культурная ценность Беларуси, код 113Г000013
 № 21 — Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 №23 — СДЮСШОР по легкой атлетике БТФСК профсоюзов с легкоатлетическим манежем. Построен для стрелкового тира в 1930-х годах — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 25 — бывшие казармы крепости — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 37 — Музыкальная школа № 1 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 №37/1 — Поликлиника МВД.
 № 37/2 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 39 — 2-х этажный особняк (арх. Юлиана Лисецкого ). В здании расположен музей «Спасенные художественные ценности» — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

Чётная сторона 

 Гостиница «Буг» №2 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 №12 ( ул. Мицкевича ) — трехэтажное здание. 

 Дом №16 ( ул. Мицкевича ) трехэтажное здание — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 20 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 22 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 № 24 ( ул. Пушкинская, д. 4 ) — четырехэтажное здание.

 Дом № 32 ( ул. Пушкинская, 1 ) — четырехэтажное здание.

 № 34 — Костёл Воздвижения Святого Креста ( 1856 г. ). Это прямоугольная базилика с полукруглой апсидой, завершающей центральный неф. Закрыта в 1948 году, перестроена в 1950—1957 годах, и до 1990 года в ней размещался Брестский областной историко-краеведческий музей  — Историко-культурная ценность Беларуси, код  113Г000015

 №36 – четырехэтажный жилой дом.

 № 38 — четырех и пятиэтажный жилой дом.
 № 44 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 №50 – четырехэтажный жилой дом.

 № 56 — Брестский областной театр кукол — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 62 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 66 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 68 — Общежитие № 1 Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002>
 № 80 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 82 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 84 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 86 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

Парки и скверы 
Около перекрестка с улицей Героев обороны Брестской крепости расположен главный вход в Парк культуры и отдыха имени 1 Мая.

Улица пересекает улицы Мицкевича и Гоголя, являющиеся бульварами. Квадрат на квадрате тоже разбит на пл.Ленина.

Сквер Иконникова находится на пересечении с улицей Воровского. На пересечении с проспектом Машерова находится сквер Советских пограничников.

Памятники 

 Памятник В. И. Ленину ( 1958 ; скульптор М. Ласточкин, архитектор Г. Заборский  ) — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Ж000014
 Памятный знак в честь 985-летия Бреста, установленный 28 июля 2004 года на пересечении с проспектом Машерова.

Примечания

Ссылки 

Улицы Бреста
Ленинский район (Брест)